Cooked steht für:

 Cooked on Phonics, ist ein Studioalbum des kanadische Rockmusiker Devin Townsend
 Cooked (Fernsehserie), eine US-amerikanische Serie
 Cooked: A Natural History of Transformation, ein Buch von Michael Pollan